Kamer van volksvertegenwoordigers, kortweg De Kamer
De kamer, een verhaal van Harry Mulisch